Рамон Гиттенс (; род. 20 июля 1987, Бриджтаун, Барбадос) — легкоатлет из Барбадоса, специализирующийся в спринтерском беге. Бронзовый призёр чемпионата мира в помещении 2016 года в беге на 60 метров. Серебряный призёр Панамериканских игр 2015 года на дистанции 100 метров. Участник летних Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Биография 
Младший в семье из четырёх братьев. Его талант в спринте тренеры обнаружили в 15 лет, когда Рамон впервые принял участие в школьных соревнованиях. Спустя полгода тренировок он установил личный рекорд 10,92 в беге на 100 метров и стал бронзовым призёром юношеского турнира CARIFTA Games.

На старте карьеры становился неоднократным призёром региональных соревнований. В 2006 году финишировал пятым на юниорском чемпионате мира на дистанции 200 метров.

После окончания школы переехал в США, где стал тренироваться и учиться бухгалтерскому учёту в Университете St. Augustine’s в Роли, штат Северная Каролина. Несмотря на постоянные травмы, в 2009 году отобрался на свой дебютный взрослый чемпионат мира, где выбыл из борьбы в беге на 100 и 200 метров ещё на стадии предварительных забегов.

Участвовал в Олимпийских играх 2012 года, но не смог пройти дальше первого раунда на 100-метровой дистанции. После этой неудачи задумывался о завершении карьеры, однако менеджер Иен Уикли убедил Рамона остаться в большом спорте.

Под руководством нового тренера, Патрика Джарретта, Гиттенс год спустя установил в беге на 100 метров личный рекорд 10,02 и стал полуфиналистом чемпионата мира. В 2014 году финишировал восьмым в финале Игр Содружества.

Первого крупного успеха добился в 2015 году, когда завоевал серебряную медаль Панамериканских игр на дистанции 100 метров, уступив только канадцу Андре Де Грассу 0,02 секунды. Месяц спустя был близок к выходу в финал чемпионата мира, оставшись на 12-м месте в итоговом протоколе с результатом 10,04.

Занял третье место на чемпионате мира в помещении 2016 года в беге на 60 метров, установив в финале национальный рекорд — 6,51. Эта медаль стала лишь второй для Барбадоса за всю историю проведения зимних мировых первенств.

Был знаменосцем своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр 2016 года. В соревновательной части Игр не смог выйти в полуфинал ни на 100, ни на 200 метров.

В 2017 году на чемпионате мира вновь выбыл из борьбы за медали в первом же раунде соревнований (в беге на 100 метров и эстафете 4×100 метров).

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Рамона Гиттенса на сайте all-athletics.com

Бегуны на короткие дистанции Барбадоса
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года